Sidden ist ein deutscher Ortsname:
 Sidden, bis 1938 Sydden, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Żydy (Kowale Oleckie), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Sidden, historischer Name von Sieden, Kreis Lyck, Ostpreußen, jetzt: Mazurowo, Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen